Boży Dar peut faire référence à :

Toponymie

dans la voïvodie de Lublin
 Boży Dar, un village du powiat de Lublin 
 Boży Dar, un village du powiat de Zamość 

dans la voïvodie de Mazovie
 Boży Dar, un village du powiat de Lipsko